Re bianco  – pezzo degli scacchi
Re Bianco  – personaggio del romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll
Re Bianco  – personaggio dei fumetti DC Comics
Re Bianco  – personaggio dei fumetti Marvel Comics